

Geografia
 Regno Unito
 Blackford – località dell'Inghilterra in Cumbria
 Blackford – località dell'Inghilterra nel Somerset
 Blackford – località della Scozia, nei pressi di Edimburgo
 Blackford Hill
 Blackford – località della Scozia, nell'area di consiglio di Perth e Kinross
 Stati Uniti d'America
 Contea di Blackford – contea dello Stato dell'Indiana

Altro
 USS Blackford (APB-45) – nave da sbarco statunitense
 Blackford – chipset per il processore Xeon